Jackie Coogan (1914-1984), de son vrai nom, John Leslie Coogan, acteur américain ;
 Keith Coogan (né en 1970), acteur américain ;
 Michael D. Coogan est un bibliste et archéologue américain ; 
 Richard Coogan (1914-2014), acteur américain ;
 Steve Coogan (né en 1965), acteur et scénariste britannique.
Patronyme anglais